Church of the Holy Family ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Holy Family (Columbus, Georgia), NRHP-ID 80001152
 Church of the Holy Family (Cahokia, Illinois), NRHP-ID 70000851

Siehe auch:
 Holy Family Church
 Heilige-Familie-Kirche, Kirchen mit dem Patrozinium der Heiligen Familie